Daisy – miejscowość w USA, w stanie Arkansas, w hrabstwie Pike
 Daisy – miasto w USA, w stanie Georgia, w hrabstwie Evans
 Księżna Daisy – Maria Teresa Oliwia Hochberg von Pless, arystokratka angielska związana z zamkiem w Pszczynie i zamkiem Książ
 Daisy – postać komiksowa z komiksów Walta Disneya
 DAISY – standard książek dla niewidomych
 Daisy – potoczna nazwa Jeziora Zielonego w woj. dolnośląskim, w powiecie świdnickim na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego
 Jeziorko Daisy – rezerwat przyrody nieożywionej, wchodzący w skład Książańskiego Parku Krajobrazowego
 Daisy Chain – rodzaj pętli używany we wspinaczce
 Daisy – piosenka Zedda i Julii Michaels.

es:Margarita
pt:Margarida